Epoke har flere betydninger:

 Epoke
 Epoke (tidsskrift) – et tidsskrift
 Epoke (geologi) – en geokronologisk tidsenhed
 Modeljernbane#Epoker – indenfor modeljernbaner inddeles udviklingen hos virkelighedens jernbaner i fem epoker.
 Epoke (film) – dansk kortfilm fra 2012 instrueret af Kasper Rune Larsen